Loredan steht für:

 Loredan (Adelsgeschlecht), venezianische Patrizierfamilie

Loredan ist der Familienname folgender Personen:
 Alvise Loredan (1393–1466), venezianischer Politiker und Flottenkommandant
 Andrea Loredan (1455–1499), venezianischer Marineoffizier und provveditore von Korfu

 Francesco Loredan (Diplomat) (1656–1715), venezianischer Gesandter am Kaiserhof in Wien
 Francesco Loredan (1685–1762),  Doge von Venedig
 Giacomo Loredan (1396–1471), venezianischer Politiker
 Giovan Francesco Loredan (1607–1661), venezianischer Politiker und Autor
 Leonardo Loredan (1436–1521), von 1501 bis 1521 Doge von Venedig
 Pietro Loredan (Admiral) (1372–1438), venezianischer Admiral
 Pietro Loredan (um 1482–1570), von 1567 bis 1570 Doge von Venedig

Siehe auch:
 Loredana